Gorou Kaina steht für:

 Gorou Kaina (Harikanassou), Weiler in der Gemeinde Harikanassou in Niger 
 Gorou Kaina (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger